Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List, род Ваниль содержит 103 вида.

Примечания

Ссылки 
 Ваниль на сайте The Plant List
Ваниль
Ваниль